Воцерковле́ние — особый обряд в богослужебной практике исторических церквей (), совершаемый в 40-й день после рождения младенца. Чин воцерковления включает благодарственные молитвы и предполагает благословение матери и младенца, вхождение их в ряды членов Церкви, если ребёнок уже был крещён. Пресвитер молится над матерью в притворе, прочитывает так называемые «очистительные» молитвы, чтобы после родов она вновь смогла входить в храм и участвовать в Евхаристии.

В современной практике воцерковле́нием иногда называют также постепенное введение в основы веры и благочестия (катехизация) взрослого человека, собирающегося принять таинство крещения или уже крещённого ранее (например в детстве).

История 
Еврейская практика была основана на книге Левит (), в которой описывается, церемониальный обряд, который должен выполняться для того, чтобы восстановить ритуальную чистоту женщины. Считалось, что роженица остаётся нечистой из-за послеродовых выделений. Этот обряд был частью церемониала, а не морального закона.

Обычай благословлять женщину после родов имеет основанием описание очищения Пресвятой Девы Марии, упомянутое в Евангелии от Луки (): «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу.» Принесение младенца Иисуса Христа в Иерусалимский Храм его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания.

В Католической церкви чин воцерковления был исключён из практики в 1960-е годы после решений Второго Ватиканского Собора.

В Англиканской церкви чин «воцерковления женщин» используется и в настоящее время. В Епископальной церкви чин «воцерковления женщин» после родов совмещается с презентацией ребёнка церковной общине.

Неканоническое употребление термина 
В настоящее время бытует неканоническое употребление термина — воцерко́вленные (воцерковлённые — неправильно) в отношении православных христиан, не просто принявших крещение, но регулярно участвующих в богослужениях и в церковной жизни, стремящихся жить по-христиански и поддерживающих социальные отношения в пределах своей церковной общины. В данном контексте термин «воцерковленные» может применяться к любой христианской конфессии, но чаще всего речь идёт о православии. Воцерковленных, то есть прихожан, нередко противопоставляют невоцерковленным, «прохожанам», «захожанам» (крещёным, считающим себя православными, но религиозно невежественным или пренебрегающим богослужениями и таинствами церкви).

В соответствии с данными Фонда общественного мнения, в 2010 году количество воцерковленных православных христиан в Российской Федерации составляло около 4 %.

Примечания

Литература 
 Петровский А. В. Воцерковление // Православная богословская энциклопедия. Том 3. Издание Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1902 г.
 Рецензия на весьма критическую по отношению к РПЦ книгу Н. А. Митрохина «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы», в том числе затрагивается проблема различных категорий воцерковленных.
 Воцерковление (подборка статей)

Православие в России
Православие
Женщина в христианстве
Чинопоследования